Golgota, brdo izvan Jeruzalema gdje je prema Bibliji razapet Isus Krist
 Kalvarija (arhitektura), uređena uzvisina s tri križa za posjećivanje i hodočašće u vrijeme korizme
 Kalvarija (Lošinj), brdo na Lošinju
 Kalvarija (1996.), hrvatski igrani film iz 1996. godine
 Kalvarija Zebrzydowska, grad u južnoj Poljskoj